Соревнования в беге на 1500 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 30 июня и 1 июля.

Призёры

Результаты

Предварительные забеги

Финал 
Финал состоялся 1 июля 2012 года в 18:50 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты предварительных забегов
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012